Audi Cup 2009 — 1-й розыгрыш международного двухдневного футбольного клубного турнира, организованного в межсезонье 2009 года автомобильной компанией Audi в честь своего столетия. Турнир проводился на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене с 29 по 30 июля.

Представление турнира прошло на Женевском автосалоне 3 марта 2009 года. Проводил представление известный датский автогонщик Том Кристенсен. Дженарро Гаттузо («Милан»), Уэс Браун («Манчестер Юнайтед»), Карлос Бьянки («Бока Хуниорс») и Вилли Саньоль (Бавария) представляли там свои клубы.

Команды 
Участие в турнире Audi Cup 2009 приняли:

  «Манчестер Юнайтед», Англия
  «Бавария», Германия
  «Бока Хуниорс», Аргентина
  «Милан», Италия

Формат турнира 
В первый день турнира, 29 июля, было сыграно два полуфинальных матча. Победители этих матчей разыграли в финальном матче Кубок Audi, а проигравшие в полуфиналах — разыграли третье место. Матч за третье место и финал состоялись 30 июля.

Результаты

Сетка

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Бомбардиры

Ссылки 

Audi Cup
Июль 2009 года
2009 год в футболе
Международные соревнования по футболу в Германии
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
ФК «Америка» Мехико
Спорт в Германии в 2009 году
Футбол в Италии в 2009 году
Спорт в Великобритании в 2009 году
Спорт в Аргентине в 2009 году